Pruno (Corsica), een gemeente in het Franse departement Haute-Corse
 Pruno (Cilento), een plaats in de Italiaanse gemeenten Valle dell'Angelo, Laurino und Piaggine
 Pruno (Stazzema), een plaats in de Italiaanse gemeente Stazzema

Zie ook 
 Prunus, een plantengeslacht dat behoort tot de Rozenfamilie (Rosaceae)